Ел Морал има више значења:

 Ел Морал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Морал (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Морал (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Морал (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Морал (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Морал (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Морал (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Морал (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Морал, Фраксионамијенто ел Морал (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Морал (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Морал (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Морал (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал, Ла Мора (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морал (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Ла Тринидад Виста Ермоса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морал (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Морал (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Морал (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Морал (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Морал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Морал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Морал (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Морал (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Морал (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику